Quiet Riot II — второй студийный альбом американской хеви-метал-группы Quiet Riot, выпущенный 2 декабря 1978 года.

Об альбоме 
Хотя Руди Сарзо и был указан на обложке альбома, записи были сделаны, когда оригинальный басист Келли Гарни ещё находился в группе.

Также — это последний альбом «Quiet Riot» с участием оригинального гитариста Рэнди Роадса, который покинул группу в ноябре следующего, 1979 года, после чего стал гитаристом бывшего вокалиста Black Sabbath Оззи Осборна.

Как и их первый альбом, эта работа была выпущен только в Японии.

Список композиций 

Примечания
 Песня «Slick Black Cadillac» была перезаписана для следующего альбома группы Metal Health без драм-н-бейс начала.
 На песню «Trouble» был сделан ремикс с новым вокальным треком и wah-wah, добавленным к гитарному соло, что ускорило сборку The Randy Rhoads Years без первых 4 тактов.

Участники записи 

Quiet Riot
  — ведущий вокал
 Рэнди Роадс — гитара
 Дрю Форсайт — ударные, синдрам
 Келли Гарни — бас-гитара (не указан на обложке)

Приглашённые музыканты
 Дуг Ингл — орган (не указан)
 Руди Сарзо — бас-гитара (указан, но не играет на альбоме)
 The Killer Bees — бэк-вокал

Производственный персонал
 Уоррен Энтнер — продюсер, менеджер
 Ли Де Карло — продюсер

Литература

Примечания 

Альбомы Quiet Riot